Speikkogel steht für:

 Speikkogel (Hohe Tauern), 2265 m, Gipfel nahe Tweng im Lungau, Salzburg
 Speikkogel (Kitzbüheler Alpen), 2232 m, Gipfel zwischen Westendorf und Wald im Pinzgau, salzburgisch-tirolerische Grenze
 Großer Speikkogel, 2140 m, höchster Gipfel der Koralpe, Kärnten
 Speikkogel (bei Eisenerz), ca. 2045 m, Gipfel des Wildfeldstocks in den Eisenerzer Alpen, Steiermark
 Kleiner Speikkogel, 2117 m, Nebengipfel des Großen Speikkogels in der Koralpe, kärntnerisch-steirische Grenze
 Speikkogel (Stubalpe), 1993 m, dritthöchster Gipfel der Stub- und Packalpe, Steiermark
 Speikkogel (Eisenerzer Alpen), 1992 m, Gipfel über dem Schoberpass in den Eisenerzer Alpen, Steiermark
 Speikkogel (Gleinalpe), 1988 m, zweithöchster Gipfel der Gleinalpe, Steiermark
 Speikkogel (Seetaler Alpen), 1927 m, Gipfel bei Obdach, Steiermark
 Speikkogel (Saualpe), 1901 m, Gipfel der Saualpe, Kärnten
 Speikkogel (Totes Gebirge), 1707 m, Gipfel nahe Bad Ischl, Oberösterreich

 Speikkogel (Pyhrn), 1214 m, Gipfel nahe Grünau im Almtal, Oberösterreich

Siehe auch:
 Speikboden
 Speik – zum Pflanzennamen